Jakovlje je lahko:
 Jakovlje, Aleksinac (Srbija)
 Jakovlje, Hrvaška